Пустынницы  () — род бесхвостых земноводных из семейства Limnodynastidae. Родовое название происходит от  — «спина» и  — «железа». Обитают в центральной и северной Австралии.

Классификация 
На февраль 2023 года в род включают 4 вида:

Примечания 

Limnodynastidae
Земноводные Австралии